Galtier ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Galtier (* 1966), französischer Fußballspieler und -trainer
 Francis Galtier (1907–1986), französischer Sprinter
 Maud Galtier (1913–2014), französische Tennisspielerin
 Pierre Victor Galtier (1846–1908), französischer Tierarzt und Hochschullehrer